Spondylocladium är ett släkte av svampar. Spondylocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spondylocladium